Coubeyrac  egy francia település Gironde megyében az Aquitania régióban.

Földrajz

Története

Adminisztráció 

Polgármesterek:
 2008–2020 Michel Géromin

Demográfia

Látnivalók

Testvérvárosok

Jegyzetek

Források 
 INSEE
 Prefektúrák
 http://www.annuaire-mairie.fr

Gironde megye települései